Abramo bezeichnet:

 Abramo, Variante des männlichen Vornamens Abraham
 Abramo (La Pampa), Ort in Argentinien
 Abramo (Ideogramme), eine Gruppe west-afrikanischer Ideogramme

Abramo ist der Nachname folgender Personen:

 Cláudio Abramo (1923–1987), italienisch-brasilianischer Journalist
 Fernando Abramo († 1872), italo-argentinischer Militär
 Lélia Abramo (1911–2004), italienisch-brasilianische Schauspielerin
 Livio Abramo (1903–1993), brasilianisch-paraguayischer Graveur und Maler
 Perseu Abramo (1929–1996), brasilianischer Journalist
 Philip Abramo (* 1945), italo-amerikanischer Mafioso